Strip — сингл Криса Брауна из пятого альбома Fortune. Песня представлена как первый сингл.

27 ноября на своем твиттере Крис сказал, что песни Strip и Biggest Fan будут в качестве двух первых синглов с альбома.

Музыкальное видео 
Продюсером видео был назначен Колин Тилли и снято в ноябре. Премьера видео состоялась 5 декабря 2011 года.

Список композиций 
 Digital download
 «Strip» (featuring Kevin «K-MAC» McCall) — 2:49

Чарты

Даты релизов

Примечания 

Синглы 2011 года
Песни Криса Брауна